
Termin -{GIR}- ima više značenja.

 -{GPR83}-, G protein-spregnuti receptor
 Ričard Gir